A temporada 2014 da GP2 Series foi a décima temporada da série GP2 e a terceira após a fusão com a GP2 Asia Series. Teve como campeão o inglês Jolyon Palmer, da DAMS.

Devido à questão do corte de custos, o Dallara GP2/11, que seria aposentado após a temporada de 2013, foi utilizado por mais três anos.

Equipes e Pilotos 
 Nesta temporada participaram 26 carros por rodada, num total de 13 equipes.

Mudanças 
 Daniel Abt: ART Grand Prix → Hilmer Motorsport (substituído por Nicholas Latifi)
 René Binder: Venezuela GP Lazarus → Arden International
 Sam Bird: Russian Time → Starworks Motorsport (United SportsCar Championship)
 Marcus Ericsson: DAMS → Caterham F1 Team
 Rio Haryanto: Addax Team → EQ8 Caterham Racing
 Julián Leal: Racing Engineering → Carlin
 Jolyon Palmer: Carlin → DAMS
 Raffaele Marciello: Campeonato Europeu de Fórmula 3 da FIA → Racing Engineering
 Stoffel Vandoorne: World Series by Renault → ART Grand Prix
 Takuya Izawa: Super Formula (antiga Fórmula Nippon) → ART Grand Prix
 Facu Regalia: GP3 Series → Hilmer Motorsport
 Arthur Pic: Fórmula Renault 3.5 Series → Campos Racing
 Kimiya Sato: Auto GP → Campos Racing
 Artem Markelov: Fórmula 3 Alemã → Russian Time
 Johnny Cecotto, Jr.: Arden International → Trident Racing
 Adrian Quaife-Hobbs: MP Motorsport → Rapax
 Nathanaël Berthon: Trident Racing → Team Lazarus
 Stefano Coletti: Rapax → Racing Engineering
 Axcil Jefferies: Trident Racing → substituído por Sergio Canamasas
 Alexander Rossi: EQ8 Caterham Racing → Campos Racing (substituído por Tom Dillmann)
 Tom Dillmann: Arden International → EQ8 Caterham Racing (substituído por Pierre Gasly)
 Conor Daly: Venezuela GP Lazarus → substituído por Sergio Campana nas rodadas de Monza e Sochi
 Jon Lancaster: MP Motorsport → substituído por Tio Ellinas e, posteriormente, por Marco Sørensen

Classificação do Campeonato

Sistema de pontuação
Os pontos eram concedidos aos 10 primeiros colocados da 1ª rodada e aos 8 primeiros colocados da 2ª rodada. O pole da 1ª rodada ganhava 4 pontos, e 2 pontos eram dados a quem fizer a volta mais rápida nas duas rodadas. Não há pontos extras para o pole da 2ª rodada.

Pontos da 1ª rodada

Pontos da 2ª rodada
Os pontos eram concedidos para os 8 primeiros.

Notas:
† — Não terminou a corrida, mas foi classificado por ter completado mais de 90% da prova.

Corridas
O calendário da temporada 2014 da GP2 foi divulgado em 6 de dezembro de 2013.

Mudanças
 As etapas de Sepang (Malásia) e Marina Bay (Singapura), presentes entre 2012 e 2013, foram retiradas do calendário da GP2. Para seus lugares, Áustria e Rússia foram escolhidas.

2014
GP2 Series